Тарих ( — «история»):
 Тарих ар-русул ва мулук — многотомное историческое сочинение Мухаммада ибн Джарира ат-Табари.
 Тарих-и Рашиди — исторический труд Мирзы Мухаммада Хайдара.
 Тарих-и Шах-Махмуд Чурас — персоязычный исторический труд Шах-Махмуда Чураса.
 Тарих-и Бухара — исторический труд Наршахи.